Askolin est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1882-1956), chef d'État major finlandais
 (1843-1912), homme d'affaires finlandais
 (1890-1929), riche héritière finlandaise
 (né en 1951), entraîneur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois